W Czechach
 Křižanov – część gminy Hořičky w powiecie Náchod
 Křižanov – miejscowość i gmina w kraju południowoczeskim, w powiecie Písek
 Křižanov – miejscowość i gmina w kraju Wysoczyna, w powiecie Zdziar nad Sazawą